Zapfen bezeichnet:
 Zapfen (Technik), in der Technik ein hervorstehendes Stück zur Verbindung zweier Bauteile
 Zapfen (Botanik), in der Botanik die weiblichen Blütenstände der Nadelholzgewächse
 Zapfen (Auge), in der Zoologie und Medizin in der Netzhaut des Auges liegende Sehzellen
 Zapfen (Teichwirtschaft), ein Ablaufbauwerk von Teichen
 Zapfen beim Angeln, siehe Schwimmer (Angeln), Pose
 in der Gastronomie den Spund des Schänkfasses, siehe Zapfhahn
 im schweizerischen Hochdeutsch einen Flaschenverschluss, siehe Korken, oder den Korkton
 eine Naturform des Bernsteins.
 eine Wappenfigur in der Heraldik, siehe Zapfen (Heraldik)
 in Österreich ein Teilstück von Rindfleisch

Siehe auch: Zapfe

 Suppositorium (Zäpfchen, kleiner Zapfen)